Біловодська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Біловодська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Біловодська сільська рада — Сумська область, Сумський район

Див. також 
 Біловодська селищна рада